Verow ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Verow (* 1953), britischer Squashspieler
 Todd Verow (* 1966), US-amerikanischer Filmemacher